Azoricidae är en familj av svampdjur. Azoricidae ingår i ordningen Lithistida, klassen horn- och kiselsvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Azoricidae 12 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Azoricidae